Acta Mathematica — один из крупнейших рецензируемых научных журналов, освещающих исследования во всех областях математики. Был создан в 1882 году Магнусом Гёста Миттаг-Леффлером и публиковался Институтом Миттаг-Леффлера, исследовательским институтом математики Шведской королевской академии наук.

С 2006 года журнал издаётся компанией Springer Science+Business Media.

Импакт-фактор, по данным 2014 года, составляет 2,469 (Journal Citation Reports, Thomson Reuters).

Серийные номера 
ISSN
  (печатная версия)
  (web-версия)

LCCN 15001937

CODEN ACMAA8

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт журнала
 Страница журнала на сайте издателя
 Web-версия журнала

Математические журналы
Журналы на нескольких языках
Научные журналы на английском языке
Научные журналы на французском языке
Научные журналы на немецком языке
Печатные издания, возникшие в 1882 году
Научные журналы Швеции